Agee Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Agee Creek (Platte River), Fluss im Andrew County, Bundesstaat Missouri
 Agee Creek (Black River), Fluss im Butler County, Bundesstaat Missouri
 Agee Creek (Trout Creek), Fluss im Bundesstaat Wyoming
 Ben Agee Creek, Fluss im Bundesstaat Missouri